Te Deum – pieśń,
 Te Deum (wydawnictwo)